Ђорђе Миловановић може да се односи на:

 Ђорђе Миловановић (војвода) (?-1817), војвода из Првог српског устанка.
 Ђорђе Ђоша Миловановић (1813-1885), државни саветник и министар правде.
 Ђорђе Миловановић (сликар) (1850-1919), сликар.
 Ђорђе Миловановић (1956-2009), фудбалер.